«Сток Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Сток Си́ти»; , ) — профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, Западный Мидленд. Был основан в 1863 году. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти».

В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Клубное прозвище, «гончары» (Potters), появилось из-за развития керамической промышленности в Сток-он-Тренте. Традиционную домашнюю форму составляют белая футболка с красными вертикальными полосами, белые шорты и белые гетры.

Домашний стадион «Бет365», который был открыт в 1997 году под названием «Британия», вмещает более 30 тысяч зрителей. С 1878 по 1997 год клуб проводил домашние матчи на стадионе «».

Действующим председателем клуба является , который руководит клубом с 22 мая 2006 года.

История 
Клуб основан в 1863 году под названием «Бродяги из Стока» (), а в 1878 году был переименован в «Сток».

В 1885 году клуб получил статус профессионального. В 1888 году «Сток» стал одним из 12 членов-основателей Футбольной лиги. Первые два года клуб располагался внизу турнирной таблицы, а в 1908 году «Сток» и вовсе покинул лигу из-за финансовых проблем, вернувшись обратно только через шесть лет.

В 1925 году Сток-он-Трент получил статус города и клуб стал называться «Сток Сити». В 1932 году в клубе появился её самый прославленный игрок — сэр Стенли Мэтьюз. Он покинул «Сток Сити» в 1947 году, но вернулся в 1961 и отыграл ещё 4 года за команду. В 1952 году клуб снова покинул Первый дивизион. В начале 1960-х годов пост руководителя «Сток Сити» занял Тони Уоддингтон, который уже через два года вернул клуб в высший дивизион. Вскоре в команде появился новый именитый игрок — вратарь Гордон Бэнкс, который завоевал золото на чемпионате мира 1966 года в составе сборной Англии. Именно с ним в воротах, в 1972 году, «Сток Сити» выиграл свой первый трофей в своей истории — Кубок Футбольной лиги. К несчастью, в том же году, Бэнкс попал в автокатастрофу и ослеп на один глаз, из-за чего он более не мог играть на высшем уровне. С 1974 по 1977 год с клубе играл другой великий английский вратарь — Питер Шилтон. Несмотря на наличие звёзд в составе, «Сток Сити» неважно выглядел в чемпионатах страны, играя в основном во Втором дивизионе.

В 1999 году «Сток Сити» был приобретён исландским холдингом. Новые владельцы назначили в качестве тренера исландского специалиста Гудьона Тордарсона, под руководством которого клуб в сезоне 2001/2002 года сумел выиграть плей-офф и выйти во второй дивизион. Однако вскоре после этого тренер был уволен. С приходом новых тренеров (Стив Коттерил, Тони Пьюлис, Йохан Боскамп) результаты команды в Чемпионате Футбольной лиги оставались довольно скромными. В 2006 году у «Сток Сити» вновь сменился владелец. Бывший директор команды Питер Коатс выкупил команду у исландцев и вновь назначил главным тренером валлийца Пьюлиса. Вновь назначенному тренеру обеспечили куда более большую свободу в выборе игроков, чем во время первого пребывания на тренерском посту. Это дало свои плоды и уже через два сезона «Сток Сити» занял второе место в чемпионате, что позволило клубу спустя 23 года вернуться в Премьер-лигу.

В 2011 году, «Сток Сити» впервые в своей истории вышел в финал национального кубка. По ходу турнира были обыграны крепкие представители Премьер-лиги, такие как «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) и «Болтон Уондерерс» (5:0). Но в финале гончары уступили «Манчестер Сити» с минимальным счётом. Единственный гол во встрече забил Яя Туре.

8 ноября 2019 года новым тренером «гончаров» стал Майкл О’Нил.

Рекорды

Посещаемость 
 51 130 («Виктория Граунд») — против «Арсенала» (29 марта 1937)
 28 218 («Британия») — против «Эвертона» (5 января 2002)

Результативность 
 Победа — 10:3 над «Вест Бромвич Альбион» (1937)
 Поражение — 0:10 от «Престон Норт Энд» (1889)

Игры за клуб 
 Эрик Скилз — 592 матча

Забитые мячи 
 Джон Ритчи — 171 гол (Лига и Кубок)
 Фредди Стил — 140 голов (Лига)

Рекордная покупка 
 Джердан Шакири из «Интера» за €17 миллионов (10 августа 2015 года)
 Жанелли Имбюла из «Порту» за €18 миллионов (1 февраля 2016 года)

Рекордная продажа 
 Марко Арнаутович в «Вест Хэм Юнайтед» за £20 миллионов (25 июля 2017)

Основной состав

Достижения 
 Второй дивизион Футбольной лиги
 Чемпион (2): 1932/33, 1962/63

 Первая Футбольная лига
 Чемпион: 1992/93
 Победители плей-офф: 2001/02

 Третий северный дивизион
 Чемпион: 1926/27

 Кубок Англии
 Финалист: 2011

 Кубок Футбольной лиги
 Обладатель: 1971/72
 Финалист: 1963/64

 Трофей Футбольной лиги
 Обладатель (2): 1991/92, 1999/00

 Кубок Уотни
 Обладатель: 1973

 Кубок острова Мэн
 Обладатель (3): 1988, 1992, 1993

 Кубок часов
 Обладатель: 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Стаффордшира
ФК «Сток Сити»
Клубы английской Премьер-лиги
Клубы-основатели Футбольной лиги Англии